

Преображенська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Преображенська сільська рада — сільське поселення, Тоцький район, Оренбурзька область
 Преображенська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область
 Преображенська сільська рада — сільське поселення, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Преображенська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Преображенська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Межівський район
 Преображенська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Преображенська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Преображенська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Оріхівський район
 Преображенська сільська рада — колишня сільська рада, Луганська область, Сватівський район
 Преображенська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Чаплинський район